Дунфан:

 Дунфан — город в китайской провинции Хайнань, расположенный в западной части одноимённого острова.
 Дунфан Хун-1 — первый спутник, запущенный по космической программе Китая.